Бенни Мотен (, 1894—1935) — американский джазовый пианист и руководитель оркестра. В 1929 он нанял Каунта Бэйси в свой оркестр «Bennie Moten’s Kansas City Orchestra».

После смерти Мотена в 1935 году, Бэйси пригласил многих музыкантов оркестра в собственную группу.

Бенни Мотен — автор известной песни "Kansas City Shuffle", получившей вторую жизнь после фильма «Счастливое число Слевина».

Ссылки 
 Bennie Moten at Ret Hot Jazz
 Bennie Moten at Club Kaycee
  Bennie Moten’s Kansas City Orchestra (1929—1932)

Джазмены США
Музыканты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Исполнители RCA Victor
Исполнители Okeh Records